hrabstwo Kent w Anglii
 hrabstwo Kent (fr. Comté de Kent, ang. Kent County) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w Kanadzie, w prowincji Ontario
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w USA, w stanie Delaware
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w USA, w stanie Rhode Island
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) w USA, w stanie Teksas

Zobacz też: Kent (ujednoznacznienie)